Icona Pop — шведский электропоп-дуэт, образованный Аино Яво (Aino Jawo) и Каролиной Ельт (Caroline Hjelt) в 2010 году.

История 
Познакомившись на одной из вечеринок, устраиваемых Каролиной Ельт, девушки подружились и начали сочинять песни. В 2011 году они записали мини-альбом Nights Like This и сингл «Manners»; семпл из его припева был использован американским хип-хоп-коллективом Chiddy Bang на треке «Mind Your Manners». Весной 2012-го Icona Pop представили песню «I Love It», сочинённую британской певицей Charli XCX и спродюсированную Патриком Бергером, который прежде работал над хитом Робин «Dancing on My Own». На родине дуэта сингл достиг второго места в хит-параде, а также вошёл в первую десятку новозеландского чарта. В США песня получила известность благодаря тому, что звучала в начале выпусков реалити-шоу «Снуки и Джей-Вау», выходящего на канале MTV. Подписав контракт с Big Beat Records (дочерний лейбл Atlantic Records Group) и выпустив очередной сингл «Ready for the Weekend», Icona Pop приступили к работе над долгоиграющей пластинкой. 16 октября 2012 года состоялся релиз мини-альбома The Iconic.

Дискография

Студийные альбомы 
 Icona Pop (2012)
 This Is… Icona Pop (24 сентября 2013)

Мини-альбомы 
 2011: Nights Like This
 2012: Manners (Remixes)
 2012: The Iconic EP

Синглы

Видеоклипы

Примечания

Ссылки 
 

Музыкальные коллективы, появившиеся в 2010 году
Музыкальные коллективы в стиле синти-поп из Швеции
Поп-группы Швеции
Музыкальные дуэты
Исполнители Atlantic Records
Музыкальные коллективы из Стокгольма